Абба́с Ами́ри Мокадда́м (; 21 июня 1950, Гилян — 26 февраля 2011, Решт, Иран) — иранский актёр. Получил известность благодаря своей роли Анх Маху в телесериале «Пророк Юсуф», снятый в 2008 году.

Биография 
Родился 21 июня 1950 года в Гиляне (Иран). После окончания школы, он поступил в театр по имени Решт и начал сниматься в кино. Он был номинирован на «Хрустального симурга» 24-го фестиваля «Фаджр» в Тегеране в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Где-то далеко» (2005). Среди его самых запоминающихся ролей были жрец храма Амона в сериале «Пророк Юсуф» и Абу Мусы аль-Ашари в сериале «Имам Али». Последней его ролью был Амир ибн Масуд в сериале «Сказание о Мухтаре».

Аббас Амири погиб в результате автомобильной аварии утром 26 февраля 2011 года.

Фильмография

Фильмы 
 Где-то далеко — 2005

 Путешествие в Хиладоу — 2005
 Посмотри на меня — 2002
 Управление эффект — 2001
 Тик — 2001
 Правила игры — 1997
 Семь камней — 1997
 Исповедь — 1996
 День зла — 1994
 Судный день — 1994
 ДМРЛ — 1993
 Восстание — 1993
 Крабовая атака — 1992
 Май легендарный пантеры — 1991
 Голодные волки — 1991
 Невеста — 1990
 Отрицательный — 1989
 Оружие на рассвете — 1988

 Пожар в зимнее время — 1985

Сериалы 
 Пророк Юсуф — 2008
 Имам Али
 Лагори
 Шах
 Переломный момент

Номинации и награды 
 2006 — номинация 24-го международного кинофестиваля «Фаджр» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» («Где-то далеко», 2005)

Примечания